У́лица Фе́рсмана — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, получивших имя в честь Александра Ферсмана.

Россия 
 Улица Ферсмана — улица в городе Апатиты
 Улица Ферсмана — улица в селе Верхнепашино
 Улица Ферсмана — улица в Екатеринбурге
 Улица Ферсмана — улица в Миассе
 Улица Ферсмана — улица в Мончегорске
 Улица Ферсмана — улица в Москве
 Улица Ферсмана — улица в Оленегорске
 Улица Ферсмана — улица в Усть-Куте

Украина 
 Улица Ферсмана — улица в Донецке
 Улица Ферсмана — улица в Макеевке